Antonio Sarnelli – pittore italiano
 Clelia Sarnelli Cerqua – arabista e islamista italiana
 Gennaro Maria Sarnelli – missionario italiano
 Girolamo Sarnelli – politico italiano
 Egisto Sarnelli – cantante e chitarrista italiano
 Monica Sarnelli – cantante italiana
 Pompeo Sarnelli – vescovo cattolico e storico italiano
 Vincenzo Sarnelli, in arte Tony Tammaro – cantautore italiano
 Vincenzo Maria Sarnelli – arcivescovo cattolico italiano